Los vocablos vanguardia o vanguardismo hacen referencia a múltiples artículos:

Lugares
Cerro Vanguardia, yacimiento geológico.
La Vanguardia, localidad argentina.

Movimiento artístico
Vanguardismo, conjunto de movimientos literarios y artísticos de comienzos del siglo XX.
Vanguardias cinematográficas
Vanguardismo iberoamericano

Periódicos
 La Vanguardia Española, periódico español
 La Vanguardia, periódico filipino extinto en la actualidad
 Periódico Vanguardia, diario mexicano.
 Vanguardia Liberal, periódico colombiano.

Política
 Vanguardismo (marxismo)
 Vanguardia Liberal - Chile, movimiento político chileno, ver Partido Liberal (Chile)

Término militar
 Vanguardia, término de táctica militar referido a las primeras líneas o destacamentos de una formación de combate o ejército.